Бръсълс Оупън 2011 е 1-вото издание на Бръсълс Оупън.

Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Брюксел, Белгия от 14 до 21 май. Водачката в световната ранглиста Каролине Возняцки печели трофея след 2:1 сета на финала над Шуай Пън. Това е 16-ата титла в кариерата на датчанката. В спор за титлата на двойки Андреа Хлавачкова и Галина Воскобоева надиграват полската двойка Янс / Росолска с 3 – 6, 6 – 0, [10 – 5].

Поставени тенисистки 
  Каролине Возняцки (шампионка)
  Вера Звонарьова (полуфинал)
  Франческа Скиавоне (полуфинал)
  Йелена Янкович (осминафинал)
  Шахар Пеер (1 кръг)
  Янина Викмайер (четвъртфинал, отказва се поради)
  Александра Дюлгеру (четвъртфинал)
  Шуай Пън (финал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Лизел Хубер /  Лиса Реймънд (четвъртфинал)
  Клаудия Янс /  Алиция Росолска (финал)
  Ракел Копс-Джоунс /  Абигейл Спиърс (четвъртфинал)
  Мария Кондратиева /  Софи Льофевр (осминафинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Бръсълс Оупън